Voleybol 1. Ligi kan avse:
Efeler Ligi, den högsta serien i volleyboll för herrar i Turkiet, som tidigare kallades Voleybol 1. Ligi
Sultanlar Ligi, den högsta serien i volleyboll för damer i Turkiet, som tidigare kallades Voleybol 1. Ligi
Voleybol 1. Ligi (damer), den nästa högsta serien i volleyboll för damer i Turkiet
Voleybol 1. Ligi (herrar), den nästa högsta serien i volleyboll för herrar i Turkiet